L'Ami Fritz peut désigner :
 L'Ami Fritz, 1864, roman d'Erckmann-Chatrian ;
 L'Ami Fritz, 1891, opéra, musique de Pietro Mascagni ;
 L'Ami Fritz, 1920, film réalisé par René Hervil ;
 L'Ami Fritz, 1933, film réalisé par Jacques de Baroncelli ;
 L'Ami Fritz, 1967, téléfilm réalisé par Georges Folgoas ;
 L'Ami Fritz, 2001, téléfilm réalisé par Jean-Louis Lorenzi.